Zamorano(s) puede referirse a:

Gentilicio 
Oriundo(s) de algún lugar llamado Zamora, por ejemplo:
 España, provincia y municipio-ciudad.
 México: municipio y ciudad.
 Ecuador: ciudad.

Divisiones administrativas 
 Zamoranos (C.P. 14814), provincia de Córdoba, Andalucía, España.

Apellido 
 Zamorano, apellido:

Personajes 
 Agustín V. Zamorano (1798-1842), gobernador provisional de Alta California.
 Antonio Zamorano (1908-1995), conocido como el cura de Catapilco, sacerdote y político chileno.
 Coalo Zamorano (n/d), músico mexicano.
 Fabiola Zamorano (n/d), deportista chilena de la especialidad de canotaje.
 Iván Zamorano (n/d), exfutbolista chileno.
 Jaime Zamorano (n/d), expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
 Rodrigo Zamorano (1542-1623), cosmógrafo de la casa real que sirvió a Felipe II.

Gastronomía 
 Queso Zamorano, queso de España con denominación de origen.
 Chongos zamoranos, postre de leche de la gastronomía de México.

Miscelánea 
 Escuela Agrícola Panamericana, universidad de Honduras.